Live on XM Satellite Radio – dwunasty album koncertowy Wishbone Ash.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:
 King Will Come
 Warrior
 Throw Down the Sword
 Faith Hope and Love
 FUBB
 Almighty Blues
 Living Proof
 Blowin' Free
 Ballad of the Beacon

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Wishbone Ash
Albumy koncertowe